Blairstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blairstown (Iowa), im Benton County
 Blairstown (Louisiana), im East Feliciana Parish
 Blairstown (Missouri), im Henry County
 Blairstown (New Jersey), im Warren County

im NRHP gelistete Objekte:
 Blairstown (Clinton), in Clinton, Louisiana, ID-Nr. 80004733
 Blairstown Historic District, in Blairstown, New Jersey, ID-Nr. 07000046

Siehe auch:
 Blairtown